Die Futsal-Weltmeisterschaft 2021 war die neunte Ausgabe dieses Wettbewerbs für Futsal-Nationalmannschaften der Männer unter Organisation der FIFA. Das Turnier fand vom 12. September bis zum 3. Oktober 2021 in Litauen statt. Das Turnier hätte ursprünglich vom 12. September bis zum 4. Oktober 2020 stattfinden sollen und wurde aufgrund der COVID-19-Pandemie um ein Jahr verschoben.

Im Finale setzte sich Portugal gegen Titelverteidiger Argentinien mit 2:1 durch und krönte sich somit erstmals zum Futsal-Weltmeister.

Vergabe 
Es bewarben sich insgesamt acht Verbände um die Austragung, so viele wie noch nie zuvor. Die Bewerbungen der Verbände Kroatiens, Costa Ricas, Kasachstans und der Vereinigten Arabischen Emirate wurden bereits in der ersten Phase des Ausschreibungsprozesses abgelehnt. Auf dem FIFA-Kongress in Kigali im Oktober 2018 vergab der FIFA-Rat das Turnier schließlich erstmals an Litauen, das sich damit gegen die Bewerbungen Japans, Neuseelands und des Irans durchsetzte. Damit findet die WM nach 1989 in den Niederlanden und 1996 in Spanien das dritte Mal insgesamt und das erste Mal seit 25 Jahren in Europa statt.

Teilnehmer 
Insgesamt qualifizierten sich 24 Mannschaften für die Endrunde der Futsal-Weltmeisterschaft 2021. Neben dem gesetzten Ausrichter Litauen mussten sich die anderen 23 Teams in ihren jeweiligen kontinentalen Ausscheidungen qualifizieren. Für den Gastgeber stellt das Turnier auch die erstmalige Teilnahme am Turnier dar, genauso wie für die Mannschaften Angolas und Venezuelas.

Spielorte 
Der Litauische Fußballverband hatte sich ursprünglich mit drei Austragungsorten beworben: Die Hauptstadt Vilnius mit der Avia Solutions Group Arena, der Žalgirio Arena in Kaunas sowie mit Klaipėda und der Švyturio Arena. Nachdem man den Zuschlag erhalten hatte, brachten die Organisatoren Šiauliai mit der Šiaulių Arena und Panevėžys mit der Cido Arena als mögliche weitere Austragungsorte ins Spiel. Nach einer Inspektionsreise einer FIFA-Delegation wurde schließlich beschlossen, das Turnier wie geplant in Vilnius, Kaunas und Klaipėda stattfinden zu lassen und auf Šiauliai und Panevėžys zu verzichten, hauptsächlich aufgrund von Vorbehalten bezüglich der Hotelkapazitäten in den beiden Städten.

Regelwerk und Modus 
Jedes Team musste zunächst einen vorläufigen Kader von maximal 25 Spielern, darunter drei Torhüter nominieren. Bis zum Turnier musste das Aufgebot auf 16 Spieler, darunter zwei Torhüter, reduziert werden. Dies waren zwei Spieler mehr als ursprünglich geplant, die Erweiterung sollte potentielle Auswirkungen der COVID-19-Pandemie besser auffangen können. Spieler aus dem finalen Aufgebot konnten bis spätestens 24 Stunden vor dem ersten Spiel der Mannschaft aufgrund aus Verletzungs- oder Krankheitsgründen durch eine Spieler aus dem vorläufigen Kader ersetzt werden. Der jeweilige Spieltagskader blieb allerdings auf 14 Spieler begrenzt.

In der Gruppenphase spielen die Teilnehmer in sechs Vierergruppen die Teilnehmer der Finalrunde aus. Die Gruppensieger und –zweiten sowie die vier besten Gruppendritten erreichen das Achtelfinale. Sollten in einer Gruppe eine oder mehrere Mannschaften punktgleich sein, gelten folgende Platzierungsregeln:
 Bessere Tordifferenz in allen Gruppenspielen
 Höhere Anzahl erzielter Tore in allen Gruppenspielen
 Höhere Punktanzahl aus den Direktbegegnungen der gleich platzierten Teams
 Bessere Tordifferenz aus den Direktbegegnungen der gleich platzierten Teams
 Höhere Anzahl erzielter Tore aus den Direktbegegnungen der gleich platzierten Teams
 Höhere Punktzahl in der FIFA-Disziplinarwertung(Gelbe Karte = −1 Punkt, Gelb-Rote Karte = −3 Punkte, Rote Karte = −4 Punkte, Gelbe Karte und Rote Karte = −5 Punkte)
 Losentscheid durch das FIFA-Organisationskomitee

Die Finalrunde wird im K.-o.-System ausgetragen.

Auslosung 
Die Vorrunde wurde am 30. Mai 2021 im FIFA-Hauptquartier in Zürich ausgelost. Die teilnehmenden Mannschaften wurden in vier Lostöpfe verteilt, abhängig von ihren Resultaten bei den vorangegangenen Weltmeisterschaften, wobei kürzer zurückliegende Ausgaben stärker gewichtet wurden. Jeder Mannschaft wurde einer Gruppe und einer Position innerhalb dieser Gruppe zugelost, eine Ausnahme bildete Litauen, die als Gastgeber auf Position A1 gesetzt waren. Mannschaften aus einer Konföderation konnten dabei nicht in eine Gruppe gelost werden, eine Ausnahme bestand für die UEFA, hier waren zwei Mannschaften pro Gruppe möglich.

Vorrunde

Gruppe A 

|}

Gruppe B 

|}

Gruppe C 

|}

Gruppe D 

|}

Gruppe E 

|}

Gruppe F 

|}

Rangliste der Gruppendritten 
Neben den Gruppensiegern und –zweiten qualifizieren sich auch die vier besten Gruppendritten für das Achtelfinale. Dabei kommen folgende Platzierungskriterien zur Anwendung:
 Höhere Anzahl Punkte aus allen Gruppenspielen
 Bessere Tordifferenz aus allen Gruppenspielen
 Höhere Anzahl erzielter Tore aus allen Gruppenspielen
 Höhere Punktzahl in der FIFA-Disziplinarwertung(Gelbe Karte = −1 Punkt, Gelb-Rote Karte = −3 Punkte, Rote Karte = −4 Punkte, Gelbe Karte und Rote Karte = −5 Punkte)
 Losentscheid durch das FIFA-Organisationskomitee

 !! Gruppe !!  !!  !!  !! FP
 || C || 2 || 0 || 0 || −2
 || D || 3 || 0 || 0 || −3
 || F || 6 || 0 || 2 || −14
 || E || 6 || 0 || 0 || −6
 || A || 5 || 1 || 1 || −12
 || B || 2 || 0 || 0 || −2

Finalrunde 
Alle Spiele der Finalrunde wurden im K.-o.-System ausgetragen. Sollte es nach Ablauf der regulären Spielzeit unentschieden stehen, schloss sich eine Verlängerung von zweimal 5 Minuten effektiver Spielzeit an. War der Spielstand danach immer noch ausgeglichen, wurde der Sieger im Sechsmeterschießen bestimmt. Eine Ausnahme bildet das Spiel um Platz 3. Hätte hier nach 40 Minuten effektiver Spielzeit Gleichstand geherrscht, wäre direkt das Sechsmeterschießen gefolgt.

Spielplan 

V Sieg nach Verlängerung
S Sieg im Sechsmeterschießen

Achtelfinale 

|}

Viertelfinale 

|}

Halbfinale 

|}

Spiel um Platz 3 

|}

Finale

Trivia 
Bei der Futsal-Weltmeisterschaft wurde erstmals bei einem FIFA Turnier der Video Support (VS) (dt. Video Unterstützung) eingesetzt. Der Video Support soll ähnlich wie der Video Assistent Referee (VAR) (dt. Video-Schiedsrichterassistent) bei Entscheidungen im Zusammenhang mit:

 Tor / kein Tor
 Strafstoß
 Rote Karten
 Spielerverwechslungen

eingesetzt werden. Wie beim VAR werden die Situationen von einem Video-Operator, auf einem Bildschirm am Spielfeldrand, aufbereitet. Anders als beim VAR gibt es aber keine zusätzlichen Schiedsrichter, die Trainer der Teams haben pro Halbzeit die Möglichkeit mit einer „Challenge“ die Entscheidung des Schiedsrichters anzufechten, worauf dieser jene am Video-Monitor überprüfen muss. Sollte die „Challenge“ erfolgreich gewesen sein, bekommt das jeweilige Team eine weitere Challenge zugesprochen. Ungenutzte Challenges können nicht auf die nächste Halbzeit, bzw. die Verlängerung übertragen werden.

Weblinks 
 Offizielle Turnierwebsite auf FIFA.com

Einzelnachweise 

2021
Futsalveranstaltung 2021
Sportveranstaltung in Vilnius
Sportveranstaltung in Kaunas
Sportveranstaltung in Klaipėda
Futsal (Litauen)